Desa Meteseh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Meteseh (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 110,28), Jawa Tengah, 
 Desa Meteseh (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 111,25), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar